Інті ( або акронім INTI) може посилатися на такі поняття:

 Інті — бог Сонця інків
 Перуанський інті — колишня грошова одиниця Перу
 ІНТІ (INTI) — спілка університетів Південної Азії
 Інті (компанія) — компанія програмного забезпечення
 Національний інститут індустріальної технології (INTI) — університет в Аргентині.